Александр Иванович Скляренко (род. 1927) — советский передовик производства в области сельского хозяйства. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился  27 апреля 1927 года на хуторе Ключникова Балка, Неклиновского района, Ростовской области.

До 1944 года работал прицепщиком колхоза имени XXII партсъезда Неклиновского района, Ростовской области. В 1944 году окончил курсы трактористов Веселовской машинно-тракторной станции и в 1945 году — Таганрогскую школу механизации сельского хозяйства, курсы механиков и Сальский сельскохозяйственный техникум. Работал механиком, механиком-контролером мастерских, заведующим мастерскими Веселовской машинно-тракторной станции.

С 1954 по 1961 годы — бригадир комсомольско-молодежной тракторной бригады колхоза имени Орджоникидзе. В 1960 году для изучения передового опыта в  области сельскохозяйственного производства А. И. Скляренко ездил к новатору в э
той области А. В. Гиталову. С 1961 года возглавил комплексную бригаду колхоза имени XXII партсъезда Неклиновского района, Ростовской области.

30 апреля 1966 года  «за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок зерновых и культур» Указом Президиума Верховного Совета СССР  Александру Ивановичу Скляренко было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Медали «Серп и Молот» и Орденом Ленина.

С 1982 по 1984 годы — управляющий отделением совхоза «Прогресс» Неклиновского района и управляющим ученической производственной бригадой. Отделению А. И. Скляренко было присвоено звание «коллектива высокой культуры земледелия».

Помимо основной деятельности с 1961 по 1963 годы избирался депутатом Неклиновского сельского совета и депутатом Ростовского областного совета депутатов трудящихся по Веселовскому избирательному округу. В 1971 году был делегатом XXIV съезда КПСС.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (30.04.1966)
 Орден Ленина (30.04.1966)
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь / сост. Музалевский М. В. — : РИЦ "Кавалер", 2008 г.
 Герои труда Дона : биобиблиографический справочник : К 70-летию учреждения звания "Герой Социалистического Труда" / М-во культуры Ростовской обл., Донская гос. публичная б-ка ; [сост. Зайцева Н. Н., Керасир О. Б., Петросян Л. К.]. - Ростов-на-Дону : Донская гос. публичная б-ка, 2008 г. — 499 с.

Персоналии:Социалистическое соревнование
Делегаты XXIV съезда КПСС
Депутаты сельских советов СССР
Депутаты Ростовского областного совета